Grandi ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti.
 Alessandro Grandi (1586—1630), italijanski skladatelj.
 Bruno Grandi (1934—2019), italijanski telovadec in športni delavec.
 Dino Grandi (1895—1988), italijanski fašistični politik.
 Ercole Grandi (1491—1531), italijanski slikar.
 Guido Grandi (1886—1970), italijanski entomolog.
 Irene Grandi (*1969), italijanska pevka.
 Luigi Guido Grandi (1671—1742), italijanski rimskokatoliški duhovnik, filozof, matematik in inženir.
 Margherita Grandi (Margaret Gard) (1892—1971), avstralsko-italijanska operna pevka, sopran.
 Marta Grandi (1915—2005), italijanska entomologinja.
 Serena Grandi (*1958), italijanska igralka.
 Thomas Grandi (*1972), kanadski alpski smučar.

Glej tudi 
 Grandis